Riverview (in inglese "vista sul/del fiume") è un toponimo presente in vari paesi di lingua inglese:

 Canada
 Riverview – città del Nuovo Brunswick
 Stati Uniti d'America
 Riverview – città della Contea di Escambia, Alabama
 Riverview – census-designated place della Contea di York, Carolina del Sud
 Riverview – census-designated place della Contea di Kent, Delaware
 Riverview – census-designated place della Contea di Hillsborough, Florida
 Riverview – città della Contea di Wayne, Michigan
 Riverview – villaggio della Contea di St. Louis, Missouri
 Riverview – città della Contea di Oconto, Wisconsin